Аламданга:
 Аламданга — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга. 
 Аламданга — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Чуаданга.